Никоново — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Никоново — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.

Россия 
 Никоново — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Никоново — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Никоново — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Никоново — село в Верхнехавском районе Воронежской области.
 Никоново — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Никоново — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Никоново — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Никоново — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Никоново — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Никоново — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Никоново — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Никоново — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Никоново — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Никоново — деревня в Маслянинском районе Новосибирской области.
 Никоново — железнодорожная станция в Городищенском районе Пензенской области.
 Никоново — деревня в Гайнском районе Пермского края.
 Никоново — деревня в Невельском районе Псковской области, Плисская волость.
 Никоново — деревня в Палкинском районе Псковской области, Палкинская волость.
 Никоново — деревня в Чучковском районе Рязанской области.
 Никоново — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Никоново — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Никоново — деревня в Селижаровском районе |Тверской области.
 Никоново — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Никоново — село в Ростовском районе Ярославской области.
 Никоново — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также 
 Никоново — озеро в Республике Карелии.